|-
| (146201) 2000 UX18||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146202) 2000 UO34||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146203) 2000 UW56||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146204) 2000 UJ57||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146205) 2000 UW62||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146206) 2000 UT65||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146207) 2000 UH71||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146208) 2000 UW72||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146209) 2000 US82||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146210) 2000 UV94||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146211) 2000 UV97||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146212) 2000 UB105||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146213) 2000 UD107||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146214) 2000 VQ34||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146215) 2000 VV36||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146216) 2000 VS49||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146217) 2000 VX50||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146218) 2000 VN52||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146219) 2000 VU52||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146220) 2000 VB58||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146221) 2000 VH58||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146222) 2000 WX3||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146223) 2000 WL4||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146224) 2000 WD38||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146225) 2000 WG47||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146226) 2000 WZ70||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146227) 2000 WA71||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146228) 2000 WL76||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146229) 2000 WM84||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146230) 2000 WN95||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146231) 2000 WX101||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146232) 2000 WJ125||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146233) 2000 WG137||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146234) 2000 WF143||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (146235) 2000 WA145||||21 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (146236) 2000 WV148||||28 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (146237) 2000 WP154||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146238) 2000 WZ154||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146239) 2000 WN171||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146240) 2000 WS180||||29 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (146241) 2000 WV191||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (146242) 2000 XQ2||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146243) 2000 XA3||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146244) 2000 XO3||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146245) 2000 XV18||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146246) 2000 XX19||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146247) 2000 XU23||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146248) 2000 XW35||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146249) 2000 YN6||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146250) 2000 YZ11||||23 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (146251) 2000 YO42||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146252) 2000 YS48||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146253) 2000 YB50||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146254) 2000 YT50||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146255) 2000 YA63||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146256) 2000 YE81||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146257) 2000 YM135||||17 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146258) 2001 AO22||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146259) 2001 BL7||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146260) 2001 BX8||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146261) 2001 BA10||||19 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (146262) 2001 BU39||||23 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (146263) 2001 BG62||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146264) 2001 BM74||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146265) 2001 BC78||||24 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146266) 2001 CY||2001 CY||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146267) 2001 CO26||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 146268 Дженіполакіс (Jennipolakis)||2001 DQ||16 лютого 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (146269) 2001 DY36||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146270) 2001 DT50||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146271) 2001 DQ75||||20 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146272) 2001 EY5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (146273) 2001 ES22||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (146274) 2001 FF6||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146275) 2001 FK12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (146276) 2001 FG40||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146277) 2001 FJ49||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146278) 2001 FG63||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146279) 2001 FT68||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146280) 2001 FW69||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146281) 2001 FO75||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146282) 2001 FV99||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146283) 2001 FQ110||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146284) 2001 FC126||||29 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (146285) 2001 FZ145||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (146286) 2001 FR155||||26 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (146287) 2001 FS180||||20 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (146288) 2001 GC||2001 GC||1 квітня 2001||Обсерваторія Кресент Б'ютт||Е. Шерідан
|-
| (146289) 2001 GH1||||13 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146290) 2001 HE9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146291) 2001 HT12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146292) 2001 HZ13||||21 квітня 2001||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (146293) 2001 HC22||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146294) 2001 HP30||||26 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (146295) 2001 HA43||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (146296) 2001 HW52||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146297) 2001 HY52||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146298) 2001 HR65||||30 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (146299) 2001 JR||2001 JR||4 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (146300) 2001 JM5||||14 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

146200